Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1950/51 war die sechste Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Sieger wurde der SC Victoria Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Lüneburger SK nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort belegte sie die ersten beiden Plätze und stiegen in die Oberliga auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der Wandsbeker FC musste die Amateurliga nach drei Spielzeiten wieder verlassen, der SV Polizei Hamburg nach einer Spielzeit, Wilhelmsburg 09 nach vier Spielzeiten und Viktoria Harburg nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1950/51 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1950/51 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1950
Fußballsaison 1950/51